Анзонии () — род бесхвостых земноводных из семейства жаб.

Это жабы небольших размеров, живущие в лесах и мечущие икру в ручьях. Головастики приспособлены к жизни на быстром течении. Обитают в Южной Индии, северной части Тринидада, на Малакке, острове Тиоман, а также на островах Борнео и Минданао (Филиппины).

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 38 видов:

Галерея

Литература 
 Stoliczka, 1870 : Observations on some Indian and Malayan Amphibia and Reptilia. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. 1870, p. 103—109.

Примечания 

Жабы